De Belgische kampioenschappen marathon worden jaarlijks georganiseerd. Het eerste kampioenschap vond plaats in 1903 als Marathon Belge (Belgische marathon). Er werd niet de volledige afstand gelopen. Deze Belgische marathon werd tot in 1911 georganiseerd. In 1935 werd het kampioenschap hervat, maar zelden werd de volledige afstand gelopen. Andere benamingen in die tijd waren Criterium en Kampioenschap Grand Fond. Vanaf 1952 werd meestal de reguliere afstand afgelegd. Sinds 1983 lopen ook de vrouwen hun marathonkampioenschap.

Uitslagen

Mannen

Mannen en Vrouwen (vanaf 1983) 

marathon